Gemenggeng (Bagor)
 Gemenggeng (Pace)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing